Premier League Malti 2019/2020 (ze względów sponsorskich zwana jako BOV Premier League) – była 105. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej na Malcie. 
Brało w niej udział 14 drużyn, które w okresie od 20 sierpnia 2019 do 8 marca 2020 rozegrały 20 kolejek meczów. 
Obrońcą tytułu była drużyna Valletta.

12 marca 2020, w związku z wybuchem pandemii COVID-19 na Malcie, Maltański Związek Piłki Nożnej podjął decyzję o 
rozgrywaniu meczów piłkarskich bez udziału publiczności. 
Z powodu z protestów klubów  i zawodników postanowiono zawiesić na dziesięć dni wszelkie rozgrywki.
Zawieszenie to zostało następnie przedłużone 17 marca do 5 kwietnia, 
a następnie zawieszone na czas nieokreślony 30 marca.
18 maja Komitet Wykonawczy MSZ podjął decyzję o przedterminowym zakończeniu rozgrywek ligowych i trwających zawodów FA Trophy.

25 maja przedstawiono ostateczne decyzje o wynikach zakończonego sezonu.
Mistrzostwo po raz dwudziesty szósty w historii zdobyła drużyna Floriana. Valletta, Hibernians i Sirens otrzymały miejsca w Lidze Europejskiej UEFA na podstawie osiągnięć sportowych. 
Spadki zostały zlikwidowane we wszystkich ligach, nawet jeśli istniała matematyczna ich pewność, dzięki czemu w lidze utrzymały się Senglea Athletic i Tarxien Rainbows.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony 

Źródło:

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Malcie
2019 w piłce nożnej
2020 w piłce nożnej
2019 na Malcie
2020 na Malcie